

Teatro 
 Ricorda con rabbia (Look Back in Anger) – commedia di John Osborne del 1956

Cinema 
 I giovani arrabbiati (Look Back in Anger) – film del 1958 diretto da Tony Richardson
 Look Back in Anger – film del 1980 diretto da Lindsay Anderson e David Hugh Jones
 Look Back in Anger – film TV del 1989 diretto da Judi Dench

Musica 
 Look Back in Anger – singolo di David Bowie del 1979, dall'album Lodger